Daisen steht für:
 Daisen (Akita), eine Stadt in der Präfektur Akita
 Daisen (Tottori), eine Stadt in der Präfektur Tottori
 Daisen (Berg), ein Vulkan in Japan

Siehe auch:
 Deisen